Lampugnano – quartiere di Milano
 Lampugnano – stazione della metropolitana di Milano
 Giorgio Lampugnano – docente italiano, padre della Repubblica Ambrosiana
 Filippo I da Lampugnano – arcivescovo italiano

Pagine correlate 
Lampugnani